

Patronyme 

  (1897-1968), gymnaste suédois ;
 Axel Hager (né en 1969), joueur de beach-volley allemand ;
 Baruch Hager (1898-1985), nouvelliste et mémorialiste argentin de langue yiddish ;
 Gregor Hager (né en 1981), joueur de hockey sur glace autrichien ;
 Jack Hager (1982-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Joseph Hager (1757-1818), philologue
 Kristen Hager (née en 1984), actrice canadienne ;
 Leopold Hager (né en 1935), chef d'orchestre autrichien ;
 Mark Hager (né en 1964), joueur de hockey sur gazon australien ;
  (née en 1966), joueuse de hockey sur gazon australienne ;
 Patrick Hager (né en 1988), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Thomas Hager (né en 1953), écrivain américain.

Autre 
 Hager Group, un groupe industriel franco-allemand
Patronyme allemand
Patronyme juif